La saison 2012-2013 du Championnat d'Oman de football est la trente-septième édition de la première division au sultanat d'Oman, l'Oman League. Elle rassemble les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  affronte le  de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est le club d'Al-Suwaiq qui remporte la compétition cette saison après avoir battu le tenant du titre, Fanja Club, lors d'un match pour le titre, les deux formations ayant terminé à égalité de points en tête du classement final. Saham Club, promu de deuxième division, complète le podium, à deux points du duo de tête. C'est le troisième titre de champion d'Oman du club en quatre saisons.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Match pour le titre

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Sohar Club est promu parmi l'élite tandis que Al Tali'aa est relégué en deuxième division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Oman de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF
  Classement sur le site de la FIFA

Championnat d'Oman de football
Oman
2012 à Oman
2013 à Oman